Radzanów ist der Name folgender Orte in Polen:
 Radzanów (Busko-Zdrój), ein Dorf in der Gemeinde Busko-Zdrój im Powiat Buski der Woiwodschaft Heiligkreuz
 Radzanów (Sawin), ein Dorf in der Gemeinde Sawin im Powiat Chełmski der Woiwodschaft Lublin
 Radzanów (Powiat Białobrzeski), ein Dorf und Gemeindesitz im Powiat Białobrzeski der Woiwodschaft Masowien
 Radzanów (Powiat Mławski), ein Dorf und Gemeindesitz im Powiat Mławski der Woiwodschaft Masowien